Григорий Силкин: